rezeda
 Reseda (Los Angeles)
 Reseda Ranch

Zobacz też